

Села 
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)
 Костянтинівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна громада